Парламентские выборы в Литве 1922 года состоялись 10 и 11 октября 1922 года. Победу на них одержала Литовская христианско-демократическая партия, сумевшая вместе с союзниками из Федерации труда и Союза сельских хозяев получить 38 мест из 78.

Результаты выборов

Примечания 

Выборы в Литве
1922 год в Литве
Выборы 1922 года
Октябрь 1922 года